Чемпионат Эстонии по международным шашкам среди женщин 2015 года  () — прошёл с 21 по 24 февраля в городе Йыгеве по круговой системе. 

Организаторы: EKL и Jõgeva Kabeklubi

В турнире участвовали 10 спортсменок, в том числе 3  мастера ФМЖД среди женщин. Главный судья - Aare Harak.

Чемпионкой стала 17-летняя Joanna Sild (Йоанна Силд).

Контроль времени: 30 минут + секунда за ход

Результаты 

MFF — мастер ФМЖД среди женщин

Примечания

Ссылки 
Eesti MV naistele 100-ruudulised kabes 2015

2015 год в шашках
Спорт в Эстонии в 2015 году
Февраль 2015 года